Василий Фёдорович Шишков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1900 году в деревне Новое Село. Член КПСС с 1925 года.

С 1914 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1914—1960 гг. — пастух, батрак, участник Гражданской войны, секретарь Новосельского сельсовета, секретарь партячейки, организатор колхоза, председатель Толочинского райисполкома, заведующий ОРГО Осиповичского райкома ВКП(б), политработник Красной Армии, народный комиссар земледелия Белорусской ССР, на партийной работе в Белорусской ССР, участник Великой Отечественной войны, заместитель интенданта 47-й Армии по политической части, после войны жил в Симферополе.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Умер в Симферополе в 1987 году.

Ссылки 
 Шишков 
 Шишков

Депутаты сельских советов СССР
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Белорусской ССР
Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Председатели районных исполкомов Белорусской ССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании